Amatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Amatitla, Hidalgo, Tepehuacán de Guerrero, 
 Amatitla, Puebla, Eloxochitlán, 
 Amatitla, Veracruz, Tlilapan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar